Dragon’s Breath (deutsch Drachenatem, Drachenhauch) steht für:

 Dragon’s Breath (Munition), Flintenmunition 
 Dragon’s Breath (Paprika), eine extrem scharfe Zuchtform der Paprika-Art Capsicum chinense
 Dragon’s Breath Hole; Höhle in Namibia, siehe Drachenhauchloch
 Lied der schwedischen Band Bathory